Hurlebusch ist der Familienname folgender Personen:

 August Ferdinand Hurlebusch (1756–1833), deutscher Jurist
 Conrad Friedrich Hurlebusch (* ~ 1691; † 1765), deutscher Komponist und Organist
 Gebhard Hurlebusch (1584–1654), deutscher Arzt und Stadtphysikus in Hannover
 Gerhard Ludwig Hurlebusch (1753–1813), Hofmedikus